Dormeuil peut faire référence à :

Personnalités

 Joseph-Jean Charles Contat-Desfontaines dit Dormeuil (1791-1867), acteur et directeur de théâtre français ;
 Léon  Contat-Desfontaines dit Léon Dormeuil (1823-1882), directeur de théâtre français, fils du précédent.

 Pierre-Joseph Dormeuil (1887-1976), sportif français, spécialiste du skeleton.

Sociétés
 Dormeuil, entreprise française fondée en 1842, spécialisée dans la fabrication de tissus et le prêt-à-porter masculin.

Voir aussi

 Louis Auguste-Dormeuil (1868-1951), skippeur français, médaillé d'or aux Jeux olympiques de 1900 ;

 Renaud Auguste-Dormeuil (né en 1968), plasticien français.